Резервная команда футбольного клуба «Эвертон» () — резервисты английского футбольного клуба «Эвертон». Выступают в турнире под названием Премьер-лига 2, высшем дивизионе Лиги профессионального развития. Ранее за команду резервистов выступали игроки до 23 лет, в настоящее время — до 21 года.

Академия футбольного клуба «Эвертон» () — команда английского футбольного клуба «Эвертон», состоящая из игроков не старше 18 лет. Также имеются команды для мальчиков более ранних возрастов.

Известными выпускниками футбольной академии «Эвертона» являются Уэйн Руни, Ричард Данн, Леон Осман, Майкл Болл, Тони Хибберт, Джеймс Вон, Виктор Аничебе, Джек Родуэлл, Фрэнсис Джефферс, Росс Баркли, Том Дэвис, Энтони Гордон.

Руководство и тренерский штаб 
 Директор Академии:  Джо Уолдрон
 Директор Академии по тренировкам:  Шон Ландон
 Директор Академии по футбольной стратегии:  Ричард Баттл
 Директор Академии по спортивной науке и медицине:  Джон Маккиоун
 Директор Академии по набору новобранцев:  Мартин Уолдрон
 Главный тренер команды до 23 лет:  Дэвид Ансуорт
 Главный тренер команды до 18 лет:  Пол Тейт

Текущий состав

Резервный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Академия 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Достижения

Резервный состав 
 Победитель Премьер-лиги 2 (2): 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Премьер-лиги (1): 2019
 Обладатель Большого кубка Ланкашира (7): 1894, 1897, 1910, 1935, 1940, 1964, 2016
 Обладатель Большого кубка Ливерпуля (40, единоличная победа): 1884, 1886, 1887, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1904, 1906, 1908, 1911, 1914, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1928, 1938, 1940, 1945, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1983, 1996, 2003, 2005, 2007, 2016
 Обладатель Большого кубка Ливерпуля: (6, разделённая победа): 1910, 1912, 1934, 1936, 1958, 1982
 Обладатель Молочного кубка / Суперкубка NI (7): 1995 (до 14 лет), 2002 (до 14 лет), 2008 (до 14 лет), 2009 (до 14 лет), 2011 (до 14 лет), 2013 (до 14 лет), 2016 (до 19 лет)
 Победитель Центральной лиги (4): 1913/1914, 1937/1938, 1953/1954, 1967/1968

Академия 
 Победитель Премьер-лиги (до 18 лет) (1): 2013/14
 Победитель Академической премьер-лиги (1): 2010/11
 Обладатель Молодёжного кубка Англии (3): 1965, 1984, 1998

Примечания

Ссылки 
 Футбольная академия «Эвертона»

Эвертон
Эвертон
Резервисты и Академия